Carles VIII de França dit "l'afable" (Amboise, 1470 - 1498), rei de França (1483 -1498).
 Carles VIII Knutsson (1408 / 1409 - 1470), rei de Suècia 
 Carles VIII o Carles Pius d'Habsburg-Lorena i Borbó (Viena, 1909 - Barcelona, 1953), pretendent carlí al tron d'Espanya